Серия C или Cyber-shot - линейка телефонов от Sony Ericsson, в которой главный акцент сделан на фотографическую составляющую.

Расшифровка статуса - Т обозначает "текущая модель", С - "снятая с производства" и Б обозначает "в будущем".